Гартвиг — имя и фамилия.

Известные носители 
Фамилия:
 Гартвиг, Валентин Андреевич (1894—1925) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Гартвиг, Карл Эрнст (1851—1923) — немецкий астроном.
 

Имя:
 Гартвиг II — архиепископ Бремена (1185—1190 и 1192—1207)

См. также